Фильс () — река в Германии, протекает по земле Бавария, правый приток Наба. Речной индекс 148.

Берёт начало в общине Фрайунг (район Амберг-Зульцбах). Впадает в Наб в общине Калльмюнц (район Регенсбург).

Длина реки 87,35 км. Площадь водосборного бассейна — 1238,74 км².

Высота истока 453 м. Высота устья 338 м.

Примечания

Литература 
 Franz Xaver Bogner: Das Tal von Vils und Lauterach. Luftbildband. Pustet, Regensburg 2001, ISBN 3-7917-1755-3.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Притоки Наба
Реки Баварии